En Aragón, se llama alifara al convite o merienda que suele darse con motivo de la compra que uno hace de alguna cosa. 

Poníase antiguamente esta voz en las escrituras o cartas de venta para dar a entender que el comprador, en señal de beber tomado posesión de la alhaja comprada, había presentado una comida al vendedor o contribuido con cierta cantidad de dinero en que esto se hubiese estimado; sin cuya circunstancia o la confesión del mismo vendedor de haberla recibido, quedaba imperfecto y se rescindía el contrato, de manera que puede decirse que este recibía su firmeza de la alifara. 

Esta costumbre era semejante a la que había en Castilla en la venta de caballerías que se hacía en los mercados de los pueblos solemnizándose con el alboroque, que parece es el complemento del contrato.

Referencias
Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, Joaquín Escriche, 1847

Derecho de España
Arabismos